Эдуа́рд V (2 ноября 1470 — ?) — некоронованный король Англии с 9 апреля по 25 июня 1483 года, сын Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл.

Эдуард унаследовал трон после смерти отца и в ожидании коронации вместе с братом Ричардом был помещён в Тауэр. Через 86 дней мальчики были объявлены незаконнорождёнными, а вскоре и вовсе исчезли из Тауэра. Ответственность за их исчезновение и, вероятно, смерть возлагалась на Ричарда III, но отсутствие каких-либо убедительных доказательств и противоречивые отчёты предполагают и других подозреваемых.

Наряду с Эдуардом VIII, а также спорными Матильдой и Джейн Грей, Эдуард является одним из четырёх некоронованных английских монархов со времён нормандского завоевания. Как предполагают историки, Эдуард умер незадолго до того, как о нём и его брате перестали поступать вести из Тауэра, и, таким образом, он стал самым коротко жившим монархом в английской истории — его внучатый племянник, который был коронован как Эдуард VI, умер в год своего шестнадцатилетия.

Ранние годы 
Эдуард родился 2 ноября 1470 года в Вестминстерском аббатстве, где его мать Елизавета Вудвилл нашла убежище во время краткого низложения йоркистского короля Эдуарда IV ланкастерцами в ходе Войны Роз. Мальчик стал первым из трёх сыновей и четвёртым из десяти детей королевской четы; кроме того, у него было двое старших единоутробных братьев от брака Елизаветы с сэром Джоном Греем из Гроуби. Эдуард был провозглашён принцем Уэльским в июне 1471 года вскоре после возвращения на английский трон его отца. Два года спустя в замке Ладлоу, Валлийская марка, маленький принц был провозглашён номинальным главой новосозданного ; реально же советом управляли объединившиеся Вудвиллы и Стэнли.

Эдуард был передан под надзор брата королевы Энтони Вудвилла, графа Риверса, известного учёного, в письмах к которому Эдуард IV чётко определил точные условия для воспитания сына и управления его домохозяйством. День мальчика был расписан практически по минутам: утром он просыпался в удобное для него время; присутствовал на утрени, а затем на мессе; после завтрака Эдуард прилежно приступал к занятиям; затем следовал ранний обед (в 10 часов утра) и новые занятия; вечером принцу позволялось заниматься активными играми; в четыре часа вечера мальчик получал ужин, а в восемь часов отправлялся в постель. Король Эдуард знал о собственных пороках и, вероятно, потому при помощи Риверса старался оградить сына от всего греховного. Особое внимание уделялось безопасности мальчика: с ним всегда, даже во время сна, находился кто-то из близкого окружения его дяди-воспитателя.

Прилежность Эдуарда приносила свои плоды.  писал:

Как и для других его детей, Эдуард IV планировал для старшего сына престижный европейский брак; в 1480 году король заключил союз с герцогом Бретани Франциском II и, таким образом, принц Эдвард обручился с четырёхлетней наследницей герцога. Эдуард и Анна должны были пожениться по достижении совершеннолетия; впоследствии Бретань должна была отойти их второму сыну, в то время как первый стал бы принцем Уэльским. Эти брачные планы были разрушены с исчезновением Эдуарда и его брата из Тауэра.

Король Англии 
14 апреля 1483 года в Ладлоу Эдуард получил вести о внезапной смерти отца, случившейся за пять дней до этого. Последней волей Эдуарда IV на должность протектора до совершеннолетия молодого короля был назначен Ричард, герцог Глостер. Уже в качестве нового короля Эдуард со своим дядей Энтони Вудвиллом и свитой с запада отправился в Лондон; по пути в , Бакингемшир, король встретился с единоутробным братом Ричардом Греем, шедшим с севера.

Вскоре после смерти брата, Глостер стал принимать меры, чтобы изолировать племянников от Вудвиллов. В ночь на 29 апреля Ричард Глостер встретился и поужинал с графом Риверсом и Ричардом Греем, но на следующее утро Риверс и Грей, вместе с королевским камергером, Томасом Воганом, были арестованы и отправлены на север. Как отмечает Доминик Манчини, Эдуард протестовал против ареста дяди и брата, но поддержать его было некому: вся его свита была распущена по домам. Молодой король был перевезён в Лондонский Тауэр в ожидании коронации под защиту герцога Глостера. Королевский совет настаивал на немедленной коронации дабы избежать протектората несмотря на малолетство короля. Однако Глостер тянул с коронацией. В это время бывшая королева укрылась в убежище с остальными детьми. Позже Глостер уговорил Елизавету Вудвилл отправить принца Ричарда в башню к королю для компании.

Два месяца спустя, 22 июня 1483, парламентским актом Titulus Regius (1 Ric. III) брак Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилл был признан незаконным, поскольку Эдуард на момент заключения брака с Елизаветой уже был связан обещанием с другой женщиной. Малолетний король, в числе других детей покойного короля, объявлялся незаконнорождённым, а также лишался прав на престол и всех титулов. 25 июня 1483 Ричард приказал казнить ранее арестованных брата и дядю Эдуарда в замке Понтефракт, Йоркшир. Дети другого брата покойного короля, Джорджа Кларенса, отстранялись от престола в виду лишения его гражданских и имущественных прав. Глостер был объявлен королём 6 июля 1483 года.

Дальнейшая судьба 

Вскоре после провозглашения королём их дяди перестали поступать какие-либо вести об Эдуарде и его младшем брате, а потом и вовсе поползли слухи, что мальчики были убиты. Дальнейшая судьба Эдуарда и Ричарда неизвестна — сведений о том, как и когда они умерли, нет. Наиболее распространена версия о том, что принцы были убиты по приказу их дяди Ричарда III. Томас Мор писал, что принцы были задушены подушками в Тауэре по приказу короля; версия Мора легла в основу пьесы Шекспира Ричард III, где Джеймс Тиррелл со своими сообщниками убивает принцев по приказу короля. В более поздний период версия о виновности Ричарда III была отвергнута историками, начиная с Уильяма Корнуолиса в начале XVII века. В период до исчезновения мальчиков старшего из них, Эдуарда, часто навещал доктор; историк  предполагает, что современники посчитали Эдуарда умершим от болезни или попыток вылечить его. В отсутствие веских доказательств появился ряд других теорий, среди которых наиболее популярны две — принцы были убиты по приказу герцога Бекингема и по приказу Генри Тюдора. Тем не менее, Поллард отмечает, что эти теории менее вероятны, нежели более простая и очевидная, в которой детей убивает именно их дядя-король, который контролировал доступ к ним и был ответственен за их благополучие.

В 1674 году в ходе ремонта одной из башен Тауэра под лестницей были обнаружены останки двух детей. По приказу короля Карла II останки были перемещены в Вестминстерское аббатство, где были захоронены под именами Эдуарда и его младшего брата. Останки были изучены повторно в 1933 году; было обнаружено, что в скелетах отсутствовали некоторые фрагменты и имелись примеси животных костей. Принадлежность этих останков детям короля Эдуарда IV так и не была доказана.

В 1789 году рабочий, осуществлявший ремонт в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, случайно обнаружил и вскрыл склеп короля Эдуарда IV и его жены Елизаветы Вудвилл. В примыкающем к склепу помещении были обнаружены гробы двоих детей. На гробнице были высечены имена детей Эдуарда: Джорджа, герцога Бедфорда, умершего в возрасте двух лет, и принцессы Марии, умершей в возрасте 14 лет. Оба они умерли при жизни отца. Однако останки этих двоих детей позже были обнаружены в другом помещении часовни; таким образом, неизвестно, чьи останки захоронены под именами Джорджа и Марии.

Родословная

В культуре 
Эдуард является одним из персонажей романа Филиппы Грегори «Белая королева» и его экранизации (роль исполнил Сонни Эшборн Сёркис).

Эдуард также персонаж серии подростковых романов «» . Его история рассказывается во втором романе серии.

Эдуард появляется в шестнадцатом эпизоде первого сезона аниме «Kuroshitsuji», где главный герой сталкивается в старом замке с привидениями, которые оказываются давно убитыми братьями-принцами — Ричардом Шрусбери и Эдуардом V.

Также Эдуард появляется в пьесе Шекспира «Ричард III» и её многочисленных постановках и экранизациях:
 Ричард III (фильм, 1911 год; роль исполнила Кэтлин Йорк)
 Ричард III (фильм, 1912 год; роль исполнила Говард Стюарт)
 Ричард III (фильм, 1955 год; роль исполнил Пол Хьюсен)
 Король Ричард III (телефильм, 1964 год; роль исполнил Николас Хаэнель)
 Трагедия Ричарда III (фильм, 1983 год; роль исполнил Дориан Форд
 Ричард III (фильм, 1995 год; роль исполнил Мако Уильямсон)
 Ричард III (фильм, 2008 год; роль исполнил Жермен де Леон)

Кроме того, Эдуард является персонажем ряда других фильмов и телесериалов:
 Принцы в Тауэре (фильм, 1928 год; роль исполнила Конни Харис)
 Башня смерти (фильм, 1939 год; роль исполнил Рональд Синклер)
  (мини-сериал, 1960 год; роль исполнил Майкл Льюис
  (фильм, 1962 год; роль исполнил Юджин Мартин)
  (1965 год; роль исполнил Пол Мартин)
  (телесериал, 1976 год; эпизод «Кто убил принцев в Тауэре?», роль исполнил Джонатан Сопер)
 Принцы в Тауэре (телефильм, 2005 год; роль исполнил Тимоти Креста)

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
  Эл. версия

Ссылки 
 

Йорки
Графы Марч (Англия)
Графы Пембрук
Претенденты на трон Франции
Монархи Англии XV века
Кавалеры ордена Подвязки
Монархи, свергнутые в детстве
Пропавшие без вести
Герцоги Корнуолльские